Дикинсън може да се отнася за:

 Хора
 Анджи Дикинсън (р. 1931), американска актриса
 Брус Дикинсън (р. 1958), английски музикант
 Емили Дикинсън (1830 – 1886), американска поетеса

 Градове в Съединените щати
 Дикинсън (Северна Дакота)
 Дикинсън (Тексас)

 Окръзи в Съединените щати
 Дикинсън (окръг, Айова)
 Дикинсън (окръг, Канзас)
 Дикинсън (окръг, Мичиган)